Червино — топоним.

  — деревня в Оршанском районе Витебской области Белоруссии.
 Червино — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Казерта.